Ентвісл, Ентуїсл () — англійське прізвище.

Відомі носії 

 Алан Ентвісл (1949—1996) — британський учений
 Боббі Ентвісл (1938—2000) — англійський футболіст
 Вікі Ентвісл (нар. 1968) — британська актриса
 Вейн Ентвісл (нар. 1958) — англійський футболіст
 Гарольд Ентвістл — американський актор англійського походження та театральний режисер
 Гаррі Ентвісл (нар. 1940) — австралійський священик англійського походження
 Даррен Ентвістл (нар. 1962) — канадський бізнесмен
 Девід Ентвісл (нар. 1964) — олімпійський бобслеїст Віргінських островів США
 Джеймс Ф. Ентвісл (нар. 1956) — американський дипломат
 Джон Ентвістл (1944—2002) — перший бас-гітарист The Who
 Джон Ентвісл (1932—2013) — британський велогонщик
 Джонті Ентвісл (1868 — ?) — англійський футболіст
 Джордж Ентвісл (нар. 1962) — британський телепродюсер
 Едвард Ентвісл (1815—1909) — англійський інженер залізниці
 Ентоні Бошан Ентвісл (1918—1957) — британський фотограф
 Ернест Ентвістл Чізмен (1898—1983) — англійський ботанік
 Ніл Ентвісл (нар. 1978) — засуджений за вбивство дружини та доньки у 2006 році
 Ноель Ентвісл (нар. 1936) — британський педагог-психолог
 Пег Ентвісл (1908—1932) — британська акторка
 Ральф Ентвістл (бл. 1805—1830) — англо-австралійський бушрейнгер
 Роберт Ентвістл (1941—2019) — англійський гравець у крикет
 Сиріл Ентвісл (1887—1974) — британський політик
 Ян Ентвісл (нар. 1986) — англійський боєць змішаних єдиноборств